The Collective (2008), een horrorfilm uit 2008
The Collective (Marvel), een personage van Marvel
Colectiv, Roemeense documentairefilm uit 2019